Sri Lankaanse hockeyploeg (mannen)
 Sri Lankaanse hockeyploeg (vrouwen)